

Cancelleria 
 6B – gradazione della scala di durezza delle matite inglese

Codici 
 6B – codice vettore IATA di TUIfly Nordic